Termin  ima više značenja.

 Andra Pradeš, savezna država Indije
 Asošijeted pres, novinska agencija